Der Fed Cup 1997 war die 35. Auflage des Tennisturniers der Nationalteams der Frauen.

Modus 
 Die Sieger der ersten Runde der Weltgruppe spielen im Halbfinale um den Einzug ins Finale.
 Die Verlierer der ersten Runde der Weltgruppe spielen gegen einen Sieger der Weltgruppe II der ersten Runde. Die Sieger spielen 1998 in der Weltgruppe und die Verlierer spielen 1998 in der Weltgruppe II
 Die Verlierer der Weltgruppe II der ersten Runde spielen gegen ein qualifiziertes Team. Die qualifizierten Teams bestehen aus zwei Teams der Europa/Afrika-Zone und jeweils einem Team aus der Asien-/Ozeanien-Zone und der Amerika-Zone. Die Sieger spielen 1998 in der Weltgruppe II und die Verlierer in der jeweiligen Zone.

Weltgruppe

Erste Runde

Niederlande – Vereinigte Staaten

Deutschland – Tschechien

Japan – Frankreich

Belgien – Spanien

Halbfinale

Tschechien – Niederlande

Frankreich – Belgien

Finale

Niederlande – Frankreich

Play-offs

Australien – Spanien

Schweiz – Argentinien

Deutschland – Kroatien

Vereinigte Staaten – Japan

Weltgruppe II

Erste Runde

Kroatien – Österreich

Slowakei – Schweiz

Südkorea – Argentinien

Südafrika – Australien

Play-offs 

(*) Aus der Zonen Gruppe I qualifizierten sich diese vier Mannschaften. Zwei Mannschaften aus der Europa-/Afrika-Zone, eine Mannschaft aus der Asien-/Ozeanien-Zone und eine Mannschaft aus der Amerika-Zone.

Österreich – Südafrika

Südkorea – Russland

Indonesien – Italien

Slowakei – Kanada

Amerika-Zone

Gruppe I 
 die fett gekennzeichnete Mannschaft qualifizierte sich für die Play-offs zur Weltgruppe II.
 die kursiv gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe II ab.

Datum: 29. April bis 4. Mai 1997
Austragungsort: Colombian Tennis Academy, Bogotá, Kolumbien
Belag: Sand (rot)

Teilnehmende Teams:

 Ergebnisse

Gruppe II 
 die fett gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe I auf.

Datum: 12. bis 18. Mai 1997
Austragungsort: Casa de Compo, Santo Domingo, Dominikanische Republik
Belag: Sand

Teilnehmende Teams:

 Ergebnisse

Asien-/Ozeanien-Zone

Gruppe I 
 die fett gekennzeichnete Mannschaft qualifizierte sich für die Play-offs zur Weltgruppe II.
 die kursiv gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe II ab.

Datum: 11. bis 15. März 1997
Austragungsort: Reouf Centre, Wellington, Neuseeland
Spieloberfläche: Hartplatz

Teilnehmende Teams:

 Ergebnisse

Aufstiegsspiele:
 1. Runde: 14. März
 Indonesien – Hongkong 3:0
 Taiwan – China 2:1

 2. Runde: 15. März
 Indonesien – Taiwan 3:0

 Play-off: 15. März
 China – Hongkong 3:0

Abstiegs- und Platzierungsspiele

Gruppe II 
 die fett gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe I auf.

Datum: 11. bis 15. März 1997
Austragungsort: Renouf Centre, Wellington, Neuseeland
Spieloberfläche: Hartplatz

Teilnehmende Teams:

 Ergebnisse

Aufstiegsspiele:
 1. Runde: 14. März
 Indonesien – Hongkong 3:0
 Taiwan – China 2:1

 2. Runde: 15. März
 Pazifik Ozeanien – Malaysia 1:2

Platzierungsspiele:
 1. Runde: 14. März
 Singapure – Pakistan 3:0
 Sri Lanka –  Syrien 1:2

 2. Runde: 15. März
 Singapure – Syrien 3:0

 Play-offs: 15. März
 Pakistan – Sri Lanka 2:1

Europa-/Afrika-Zone

Gruppe I 
 die fett gekennzeichnete Mannschaft qualifizierte sich für die Play-offs zur Weltgruppe II.
 die kursiv gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe II ab.

Datum: 22. bis 26. April 1997
Austragungsort: Bari T.C., Bari, Italien
Belag: Sand

Teilnehmende Teams:

 Ergebnisse

Gruppe II 
 die fett gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe I auf.

Datum: 5. bis 11. Mai 1997
Austragungsort: Ali Bey Club, Manavgat, Türkei
Belag: Sand

Teilnehmende Teams:

 Ergebnisse

Weblinks 
 Fed Cup 1997

1997
Tennisturnier 1997